Jardim Silvana pode ser:

Jardim Silvana - bairro de Belford Roxo.
Jardim Silvana - bairro da cidade de São Paulo.
Jardim Silvana - bairro do município brasileiro de  Içara (Santa Catarina).

Desambiguação